Колонија Виљафуерте има више значења:

 Колонија Виљафуерте (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Виљафуерте (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику